Alex Giorgi (né en 1957), skieur alpin italien ;
  ;
 Camila Giorgi (née en 1991), joueuse de tennis italienne ;
 Débora Giorgi (née en 1959), économiste et femme politique argentine ;
 Domenico Giorgi (1690-1747), écrivain ecclésiastique et antiquaire italien ;
 Maria Eleonora Giorgi (1882-1945), religieuse italienne vénérable catholique ;
  ;
 Elisabetta Giorgi (né en 1966), harpiste italienne ;
 Giorgetto Giorgi (1939-) critique littéraire italien ;
  ;
 Giuseppe Giorgi (1961-), mafieux italien ;
 Luigi Giorgi (1848-1912), médailleur et sculpteur italien ;
 Maria Eleonora Giorgi (1882-1945), religieuse italienne ;
 Noël Giorgi (1900-1944), officier de la France libre, Compagnon de la Libération ;
 Oreste Giorgi (1856-1924), cardinal italien ;
 Virginia Giorgi (née en 1914), gymnaste artistique italienne.